Tromsø IL of Tromsø Idrettslag is een Noorse voetbalvereniging uit de stad Tromsø in de noordelijke provincie Troms og Finnmark. De ploeg, vaak afgekort tot TIL, is de meest noordelijke profclub in het koninkrijk. De clubkleuren zijn rood-wit.

Geschiedenis 
De club, opgericht in 1920 wist in 1985 de Eliteserien te bereiken. Met uitzondering van 2002 heeft Tromsø IL steeds in de hoogste klasse gespeeld, met als beste resultaat een tweede plaats in 1990. Het grootste succes behaalde TIL in 1986 en 1996 toen de Beker van Noorwegen werd gewonnen.

De club heeft een aantal malen Europees voetbal gespeeld. De ligging van Tromsø, ver boven de poolcirkel, was daarbij voor meerdere tegenstanders een handicap. In 1997 verloor Chelsea FC in Tromsø met 3-2, maar de ploeg onder leiding van trainer-coach Ruud Gullit wist dat op eigen veld ruimschoots recht te zetten, mede dankzij drie treffers van aanvaller Gianluca Vialli: 7-1. In 2005 moest Galatasaray in de eerste ronde van de UEFA-cup ervaren dat spelen in het hoge noorden bijzondere talenten vereist. De Turken konden de 1-0 nederlaag in Tromsø (doelpunt Tamás Szekeres) thuis niet wegwerken en werden door de rood-witten uitgeschakeld: 1-1. Tromsø IL bereikte daardoor de groepsfase, maar kon daarin geen potten breken.

In het seizoen 2013 degradeerde het Europees spelende Tromsø IL. Een redelijke start werd gevolgd door een dramatisch verlopen seizoen, waardoor men na 2002 weer zou uitkomen in de 1. divisjon. De rood-witten moesten weliswaar de titel aan Sandefjord laten, maar promoveerde wel als nummer twee van de competitie. 

Na de promotie bivakkeerde Tromsø IL vijf seizoenen lang in de degradatiezone van de Eliteserien. In 2019 degradeerde het na een spannende laatste speeldag waarin zes ploegen nog streden tegen directe degradatie. De noordelingen wisten in de sneeuwchaos niet te winnen van Stabaek IF (1–1), waardoor het een slechter doelsaldo (–19) had dan Lillestrøm SK (–15), Mjøndalen IF (–14) en Sarpsborg 08 FF (–10). Men werd wel direct kampioen in de 1. divisjon, waardoor het verblijf aldaar opnieuw werd beperkt tot slechts een jaar.

Omdat in 2020 de provincies Troms en Finnmark met elkaar fuseerden, zal voor het eerst in de geschiedenis de noordelijkste provincie van Noorwegen in de Eliteserien vertreden zijn.

Erelijst 
Beker van Noorwegen
1986, 1996

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

In Europa 

Tromsø IL speelt sinds 1987 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:

Europa League (5x)
2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15
Europacup II (2x)
1987/88, 1997/98
UEFA Cup (2x)
1991/92, 2005/06
Intertoto Cup (1x)
1995

Bekende spelers

Trainer-coaches

Externe links
 Officiële website

Noorse voetbalclub
Tromsø
 
Troms og Finnmark
Sport in Troms og Finnmark